Sharon Lee puede referirse a las siguientes personas:

Sharon Lee (cantante), cantante hongkonesa;
Sharon Lee (yudoca), yudoca británica.